Ка́но́ва () — итальянская фамилия:
 Канова, Антонио (1757−1822) — скульптор эпохи классицизма.
 Канова, Джуди (1913−1983) — американская комедийная актриса, радиоведущая и певица.
 Канова да Милано, Франческо (1497−1543) — итальянский лютнист эпохи Ренессанса.
Ка́нова () — женская форма словацкой фамилии Ка́нов:
 Канова, Алёна (род. 1980) — словацкая паралимпийская спортсменка, игрок в паралимпийский настольный теннис и кёрлингистка на колясках, чемпионка Паралимпийских игр 2000, мира и Европы по паралимпийскому настольному теннису.
Кано́ва () — топонимы в США:
 Канова — приток реки Огайо.
 Канова — округ в штате Западная Виргиния.
 Канова — изначальное название будущего штата Западная Виргиния.

См. также 
 6256 Канова — астероид.
 Аэропорт Сантанджело Тревизо имени А. Кановы — итальянский аэропорт.